Евген Чолій, Евген Ярославович Чолій (нар. 1959, Монреаль, Канада) — канадський правник українського походження. 
 Чолій Тарас Богданович (1 січня 1978р, с. Кореличі, Перемишлянський р-н. Львівської обл. Українська РСР, СРСР) — український політик, культурний та громадський діяч.